Natalis Rondot (1826-1900), économiste et historien de l'art français ;
 Philippe Rondot (1936-2017), général français ;
 Pierre Rondot (1904-2000), général français, père de Philippe, connu pour ses travaux de recherche consacrés aux Kurdes;
 Vincent Rondot, égyptologue français.